

Patronyme de personnes réelles
 Arthur O'Hara Wood (1890-1918), joueur de tennis australien ;
 Catherine O'Hara (née en 1954), actrice canadienne ;
 Charles O'Hara (1740-1802), général britannique qui participa à la Guerre d'indépendance des États-Unis ;
 David O'Hara (né en 1965), acteur irlandais ;
 Edward O'Hara (1767-1833), homme politique canadien ;
 Frank O'Hara (1926-1966), poète américain ;
 George O'Hara (1899-1966), acteur américain ;
 Jamie O'Hara (né en 1986), footballeur britannique ;
 John O'Hara (1905-1970), écrivain américain ;
John O'Hara (né en 1962), musicien britannique ;
 Karen O'Hara (19?-), chef décoratrice américaine ;
 Kelley O'Hara, (née en 1988), joueuse de soccer américaine ;
 Kelli O'Hara, (née en 1976), actrice et chanteuse américaine :
 Loral O'Hara (1983-), astronaute américaine ;
 Mary O'Hara (1885-1980), écrivaine américaine ;
 Maureen O'Hara (1920-2015), actrice irlandaise ;
 Meryl O'Hara Wood, joueuse de tennis australienne ;
 Paige O'Hara (née en 1956), actrice américaine ;
 Pat O'Hara Wood (1891-1961), joueur de tennis australien ;
 Scott O'Hara (1961-1998), poète et acteur pornographique américain ;
 Terrence O'Hara (1945-2022), acteur et réalisateur américain ;
 Thomas O'Hara (1911-1984), personnalité politique irlandaise, marchand et commissaire-priseur.

Patronyme de personnes fictives 
 Jack O'Hara, personnage de jeux vidéo Commandos
 Scarlett O'Hara, personnage de Autant en emporte le vent
 Sergent O'Hara, personnage de la série télévisée américaine Rintintin
 O'Hara, une des deux familles rivales de l'album de bande dessinée Les Rivaux de Painful Gulch (album de Lucky Luke)
 Juliet O'Hara, personnage de Psych : Enquêteur malgré lui

Autres 
 Ōhara, ville se situant dans l'arrondissement de Sakyō

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais